Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Open de Nice Côte d’Azur 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl švédsko-jihoafrický pár Johan Brunström a Raven Klaasen, jehož členové nestartovali společně. Brunström se rozhodl události nezúčastnit. Spoluhráčem Klaasena se stal Američan Eric Butorac, s nímž odešel poražen v úvodním kole od páru Andre Begemann a Robin Haase.

Soutěž čtyřhry vyhrála nenasazená slovensko-rakouská dvojice Martin Kližan a Philipp Oswald, když ve finále deklasovala favorizované turnajové jedničky Rohana Bopannu s Ajsámem Kúreším po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–0.

Nasazení párů 
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (finále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (1. kolo)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (semifinále)
  Eric Butorac /  Raven Klaasen (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Open de Nice Côte d’Azur
Tenis ve Francii v roce 2014
ATP World Tour 2014